Cell (från latinets cella, 'rum') kan syfta på:

 Cell (biologi) – det minsta komplexet som har självständig metabolism
 Cell  – engelsk titel på en bok av Stephen King, se Signal (bok)
 Cell (film) – en amerikansk film från 2016 av Tod Williams baserad på boken
 Cell (geometri) – i fyrdimensionell geometri de polyedrar som bygger upp en fyrdimensionell polytop
 Cell (mobiltelefoni) – den minsta geografiskt indelningen för mobiltelefonisystem
 Cell (processor) – en processor
 Cell (rum) – antingen munkars och nunnors bostad i ett kloster eller de intagnas bostad i ett fängelse
 Fyllecell – en arrestlokal där berusade personer får vistas/vila när de har omhändertagits av exempelvis polis
 The Cell – en amerikansk skräckfilm från 2000, regisserad av Tarsem Singh